Чуньцю (, букв. «Весна и осень» или «Вёсны и осени»):

Чуньцю — древнекитайская хроника
Период Чуньцю — период китайской истории, названный по годам, описанным в этой хронике